Simeon ben Gamaliel ist der Name folgender Personen:

 Simeon ben Gamaliel I., Tannait der 1. Generation
 Simeon ben Gamaliel II. (~100–nach 160), Tannait der 3. Generation